19-й розыгрыш Кубка СССР состоялся с июня 1959 года по октябрь 1960 года. Обладателем Кубка в третий раз стало московское «Торпедо». Предыдущий обладатель Кубка московский «Спартак» выбыл в 1/8 финала. Первая стадия розыгрыша Кубка проходила в семи зонах, победители которых встречались в финальном этапе.

Зональный этап

Зона 1 
В зональных матчах играли команды 1 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1959 года.
В финальный этап выходило 3 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах играли команды 2 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1959 года.
В финальный этап выходило 3 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Зона 3 
В зональных матчах играли команды 3 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1959 года.
В финальный этап выходило 3 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Зона 4 
В зональных матчах играли команды 4 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1959 года.
В финальный этап выходило 3 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Зона 5 
В зональных матчах играли команды 5 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1959 года.
В финальный этап выходило 3 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Зона 6 
В зональных матчах играли команды 6 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1959 года.
В финальный этап выходило 2 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Зона 7 
В зональных матчах играли команды 7 зоны РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1959 года.
В финальный этап выходило 3 команды из зоны.

 Зональный турнир.

Финальный этап 
20 команд из зональных игр и 12 команд класса «А» составили пары 1/16 финала.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1959/60 года
 Результаты на WildStat.ru
  и На сайте КЛИСФ (архивные страницы)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Примечания 

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1959 году
Футбол в СССР в 1960 году